Con il nome di San Guglielmo (o Beato Guglielmo) si identificano i seguenti santi e beati:

 San Guglielmo d'Aquitania o di Gellona (†812), nipote di Carlo Martello, monaco a Gellona, celebrato il 28 maggio;
 San Guglielmo (†860), eremita benedettino nei Vosgi con san Acherico, celebrato il 3 novembre;
 San Guglielmo da Volpiano (†1031), monaco cluniacense, abate di san Benigno a Digione, celebrato il 1º gennaio;
 San Guglielmo di Peñacorda (†1042), eremita benedettino di Spagna, celebrato il 20 marzo
 San Guglielmo di Roskilde (†1067), abate danese, celebrato il 6 aprile o 2 settembre;
 San Guglielmo Firmato (†1103), canonico e medico a Tours, eremita, celebrato il 24 aprile;
 San Guglielmo di Breteuil (†1130), abate benedettino, celebrato il 14 luglio;
 San Guglielmo da Vercelli (o di Montevergine)  (†1142), eremita, fondatore del monastero di Montevergine, celebrato il 25 giugno;
 San Guglielmo di York (†1154), vescovo di York, ritiratosi come monaco a Winchester a causa dei contrasti seguiti alla sua nomina episcopale, celebrato l'8 giugno;
 San Guglielmo di Malavalle (†1157), discepolo di san Bernardo, fondatore dei Guglielmiti, celebrato il 10 febbraio;
 San Guglielmo di Pontoise (†1192), sacerdote di origine inglese, eremita in Francia, celebrato il 10 maggio;
 San Guglielmo Tempier (†1197), vescovo di Poitiers, celebrato il 27 marzo;
 San Guglielmo di Rochester (†1201), scozzese, ucciso a Rochester (Inghilterra) mentre era in pellegrinaggio, celebrato il 23 maggio;
 San Guglielmo di Eskill (†1203), monaco agostiniano francese, canonico ad Eskill (Danimarca), celebrato il 6 aprile
 San Guglielmo di Bourges (o di Donjeon) (†1207), monaco a Grammont e poi a Pontigny, vescovo di Bourges, celebrato il 10 gennaio;
 San Guglielmo Pinchon (†1234), vescovo di Saint-Brieuc, celebrato il 29 luglio;
 San Guglielmo Courtet (XVII secolo), sacerdote domenicano, martire ad Okinawa con san Lorenzo Ruiz, celebrato il 29 settembre.
 Beato Guglielmo di Hirsau, monaco benedettino, abate di Hirsau, celebrato il 4 luglio.

Geografia
 San Guglielmo – l'unica frazione di Castelbuono in provincia di Palermo